Стэрди, Сте́рди () — фамилия. Известные носители:

 Стэрди, Альфред Хобарт (1863—1939) — австралийский военный деятель, полковник, брат Фредерика.
 Стэрди, Вернон Эштон Хобарт (1890—1966) — австралийский военный деятель, генерал-лейтенант, сын Альфреда.
 Стэрди, Лайонел Артур Доветон (1884–1970) — британский военный деятель, контр-адмирал, сын Фредерика.
 Стэрди, Фредерик Чарльз Доветон (1859—1925) — британский военный деятель, адмирал флота.

Примечания